Луціє Градецька і Рената Ворачова були чинними чемпіонками, але цього разу Ворачова вирішила не брати участі.
Градецька грала в парі з Андреа Главачковою, і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Сесил Каратанчева і Наташа Зорич з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Gastein Ladies